Potlatch bezeichnet:

 Potlatch, Fest der amerikanischen Indianer der nordwestlichen Pazifikküste
 Potlatch Corp., ein US-amerikanisches Unternehmen
 Potlatch (Label), französisches Plattenlabel
 Potlatch (Software), OpenStreetMap-Editor für Geodaten